Мотагуа (исп. Motagua) — многозначный термин.

 Мотагуа — река в Гватемале, крупнейшая река страны.
 Мотагуа — гондурасский футбольный клуб из города Тегусигальпа.
  — деревня на острове Куба.